Влади́мир Луки́ч Боровико́вский (, Миргород, Российская империя — , Санкт-Петербург, Российская империя) — русский художник украинского происхождения, мастер портрета, академик Императорской Санкт-Петербургской академии художеств.

Биография 
Родился а в Миргороде в семье днепровского казака Луки Ивановича Боровика (1720—1775). Отец, дядя и братья будущего художника были иконописцами. В молодости В. Л. Боровиковский учился иконописи под руководством отца.

С 1774 года служил в Миргородском казачьем полку, одновременно занимаясь живописью. В первой половине 1780-х годов Боровиковский в чине поручика выходит в отставку и посвящает себя занятиям живописью. Пишет образа для местных храмов.

В 1770-х годах Боровиковский близко познакомился с В. В. Капнистом и выполнял его поручения по росписи интерьера дома в Кременчуге, предназначавшегося для приёма императрицы. Екатерина II отметила работу художника и повелела ему переехать в Петербург.

В 1788 году Боровиковский поселяется в Петербурге. В столице первое время жил в доме Н. А. Львова и познакомился с его друзьями — Г. Р. Державиным, И. И. Хемницером, Е. И. Фоминым, а также Д. Г. Левицким, который стал его учителем. Несколько лет занимался живописью у И. Б. Лампи.

Получил звание «назначенного в академики» (1794). В 1795 году В. Л. Боровиковский за портрет великого князя Константина Павловича удостоен звания академика живописи. В 1803 году стал советником Академии художеств. С 1798 по 1820 гг. жил в доходном доме на Миллионной улице, 12.

Масон. Посвящён в масонство в петербургской ложе «Умирающего сфинкса», которой руководил А. Ф. Лабзин и членом которой был Д. Г. Левицкий, 25 января 1802 года. Впоследствии вышел из ложи и с 26 мая 1819 года состоял в мистическом кружке Е. Ф. Татариновой «Союз братства».

Женат не был; детей не имел.

Боровиковский умер  года в Петербурге, и был погребён на Петербургском Смоленском православном кладбище. В 1931 году прах был перезахоронен в Некрополе XVIII века, в Александро-Невской лавре. Памятник остался прежний — гранитный саркофаг на львиных ногах.

Своё имущество он завещал раздать нуждающимся.

Творчество 
Сравнительно поздно, в конце 1790-х годов, Боровиковский приобретает славу известного портретиста. Писал левой рукой.

В его творчестве преобладает камерный портрет. В женских образах В. Л. Боровиковский воплощает идеал красоты своей эпохи. На двойном портрете «Лизонька и Дашенька» (1794) портретист с любовью и трепетным вниманием запечатлел горничных семьи Львовых: мягкие локоны волос, белизна лиц, лёгкий румянец.

Художник тонко передаёт внутренний мир изображаемых им людей. В камерном сентиментальном портрете, имеющем определённую ограниченность эмоционального выражения, мастер способен передать многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых моделей. Примером тому может послужить выполненный в 1799 году «Портрет Е. А. Нарышкиной».

Боровиковский стремится к утверждению самоценности и нравственной чистоты человека (портрет Е. Н. Арсеньевой, 1796). В 1795 году В. Л. Боровиковский пишет «Портрет торжковской крестьянки Христиньи», отзвуки этой работы мы найдём в творчестве ученика мастера — А. Г. Венецианова.

За полотно «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» (1794), представленное в Академию художеств, Боровиковский был признан назначенным в академики.

В 1810-е Боровиковского привлекают сильные, энергичные личности, он акцентирует внимание на гражданственности, благородстве, достоинстве портретируемых. Облик его моделей делается сдержаннее, пейзажный фон сменяется изображением интерьера (портреты А. А. Долгорукова, 1811, М. И. Долгорукой, 1811, и др.).

В. Л. Боровиковский — автор ряда парадных портретов. Наиболее известными из них являются «Портрет Павла I в белом далматике», «Портрет князя А. Б. Куракина, вице-канцлера» (1801—1802). Парадные портреты Боровиковского наиболее ярко демонстрируют совершенное владение художником кистью в передаче фактуры материала: мягкость бархата, блеск золочёных и атласных одеяний, сияние драгоценных камней.

Боровиковский также является признанным мастером портретной миниатюры. В коллекции Русского музея хранятся работы, принадлежащие его кисти, — портреты А. А. Менеласа, В. В. Капниста, Н. И. Львовой и другие. В качестве основы для своих миниатюр художник часто использовал жесть.

Творчество В. Л. Боровиковского являет собой слияние развивавшихся в одно и то же время стилей классицизма и сентиментализма.

В свои последние годы Боровиковский вернулся к религиозной живописи, в частности написал несколько икон для строящегося Казанского собора, иконостас церкви Смоленского кладбища в Петербурге. Давал уроки живописи начинающему тогда художнику Алексею Венецианову.

Произведения 
 Портрет М. И. Лопухиной
 Муртаза Кули-хан
 Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке

Галерея

Примечания

Литература 
 Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII—XIX веков. — М., 1975.
 Маркина Л. А. «… Красоту её Боровиковский спас»: Владимир Лукич Боровиковский. 1757—1825: К 250-летию со дня рождения художника. — М., 2008.
 Владимир Лукич Боровиковский. 1757—1825. Религиозная живопись. Авт.-сост. Е. Столбова, А. Максимова. — СПб., 2009. — (Альманах / Русский музей; вып. 232).

Ссылки 

 Боровиковский Владимир Лукич. Биография и творчество художника на Artonline.ru
 
 Красоту Боровиковский спас
 Религиозная живопись Боровиковского
 Боровиковский Владимир Лукич. Картины и биография
 В.Боровиковский. Харьков, 1931. (На украинском языке).

Художники России XVIII века
Иконописцы Российской империи
Художники-портретисты Российской империи
Масоны России
Перезахороненные со Смоленского православного кладбища
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры